Димитриу (, ) — румынская и греческая фамилия.

Известные носители 
 Димитриу, Амфиктион Матвеевич (1896–1938) — советский греческий поэт и переводчик.
 Димитриу, Антониос (в монашестве Феодор; род. 1953) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Илиопольский, ипертим и экзарх Среднего Египта.
 Димитриу, Василис (род. 1977) — кипрский футбольный судья. 
 Димитриу, Горациу (1890—1926) — румынский художник-постимпрессионист и график.
 Димитриу, Димитрис (род. 1999) — кипрский футболист.
Димитриу, Майкл — греко-американский учёный в области электротехники и инженер.
 
 Димитриу, Сергей Васильевич (1892—1937) — молдавский политический деятель.
 Димитриу, Стелиос (род. 1990) — кипрский футболист.
 Димитриу, Хризостом (1890—1958) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Трифилийский и Олимпийский.

Составные фамилии 
 Димитри́у-Энглистрио́тис, Иро́дот (более известен как Хризостом II; 1941—2022) — предстоятель с титулом «блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра».